Маджикаво-Ламир или Маджикаво-1 () — деревня в заморском департаменте Франции Майотта. Является одной из пяти деревень образующих город Конго в северо-восточной части острова Майотта.

История 
Название деревни Маджикаво-Ламир происходит от семьи Али Амира, которая основала и проживала в деревне. Впоследствии в деревню начали переселятся люди из других мест и население начало расти.

Описание 
Деревня Маджикаво-Ламир расположена на высоте 339 метров над уровнем моря в северо-восточной части острова. В 2012 году в деревне проживало 1967 человек. В деревне есть торговый центр и центр департамента по исполнению наказаний.

Примечания

Ссылки 
 Map of Majicavo Lamir - Michelin Majicavo Lamir map - ViaMichelin
 [_france_/mayotte_(general)/1/ Divisions Administratives (GPS Cartes)]

Населённые пункты Майотты